Il singolare del torneo di tennis San Luis Potosí Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Luis Herrera 2-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie

 Luis Herrera (finale)
 Horst Skoff (Campione)
 Gilbert Schaller (secondo turno)
 Leonardo Lavalle (secondo turno)

 Francisco Montana (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)
 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Javier Frana (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

San Luis Potosí Challenger 1993